Ruddock est un patronyme porté notamment par :
 Donovan Ruddock (né en 1963), boxeur canadien ;
 Mike Ruddock (né en 1959), joueur puis entraîneur gallois de rugby à XV ;
 Neil Ruddock (né en 1968), footballeur anglais ;
 Philip Ruddock (né en 1943), homme politique australien.